Jan Verschure (1893-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Wiet Verschure (1924-2009), Nederlands wethouder

 Overig
 Verschure & Co., Nederlandse rederij

Zie ook
 Verschuren (doorverwijspagina)
 Verschuur (doorverwijspagina)
 Verschuuren (doorverwijspagina)